Praia de São Julião pode referir-se a:
 Portugal
 Praia de São Julião na Ericeira, concelho de Mafra
 Praia de São Julião, em São João das Lampas, concelho de Sintra

Desambiguação